Nierop ist der Familienname folgender Personen:

 Ahasverus Samuel van Nierop (1813–1878), niederländischer Politiker
 Dirck Rembrantsz van Nierop (1610–1682), niederländischer Kartograph, Astronom, Mathematiker und Landvermesser
 Frederik Salomon van Nierop (1844–1924), niederländischer Politiker, Jurist und Bankier 
 Kees Nierop (* 1958), kanadischer Autorennfahrer
 Maurits van Nierop (1983–2008), niederländischer Cricketspieler
 Nicole van Nierop (* 1980), niederländische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Pieter Rembrantsz van Nierop (1658–1708), niederländischer Gelehrter und Astronom
 Tobias Nierop (* 1987), niederländische Schauspieler

Siehe auch:
 Nyrop